3 Ерманос има више значења:

 3 Ерманос (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 3 Ерманос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 3 Ерманос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 3 Ерманос, Ла Есмералда (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 3 Ерманос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 3 Ерманос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику